Добротівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Добротівська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Добротівська сільська рада — Сумська область, Кролевецький район